Nikè, de godin van de overwinning
 Nike, Inc. een Amerikaans bedrijf,  dat zich naar de godin vernoemd heeft, dat onder andere sportartikelen maakt.
 Nike Hercules, een Amerikaans anti-aircraftraketsysteem (opvolger van de Nike-Ajax) 
 Nikè van Samothrake, een Grieks hellenistisch marmeren beeld
 Nikè (Guido Sprenkels), een beeld van Guido Sprenkels in Amsterdam-Zuidoost 
 Nike-literatuurprijs, een Poolse literaire onderscheiding
 NIKE, afkorting van Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung